Cunnersdorf je název více míst v Sasku:

 Cunnersdorf (Bannewitz) – místní část obce Bannewitz, zemský okres Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory
 Cunnersdorf (Borsdorf) – místní část obce Borsdorf, zemský okres Lipsko
 Cunnersdorf (Dresden) – místní část osady Schönfeld-Weißig, zemské hlavní město Drážďany
 Cunnersdorf (Ebersbach) – místní část obce Ebersbach, zemský okres Míšeň
 Cunnersdorf (Glashütte) – místní část města Glashütte, zemský okres Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory
 Cunnersdorf (Gohrisch) – místní část obce Gohrisch, zemský okres Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory
 Cunnersdorf (Hainichen) – místní část města Hainichen, zemský okres Střední Sasko
 Cunnersdorf (Hohnstein) – místní část města Hohnstein, zemský okres Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory
 Cunnersdorf (Kamenz) – místní část velkého okresního města Kamenz, zemský okres Budyšín
 Cunnersdorf (Ottendorf-Okrilla) – vesnice bez statusu místní části obce Ottendorf-Okrilla, zemský okres Budyšín
 Cunnersdorf (Pirna) – místní část velkého okresního města Pirna, zemský okres Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory
 Niedercunnersdorf – místní část obce Kottmar, zemský okres Zhořelec
 Obercunnersdorf – místní část obce Kottmar, zemský okres Zhořelec
 Obercunnersdorf (Klingenberg) – místní část obce Klingenberg, zemský okres Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory
 Wendisch-Cunnersdorf – místní část velkého okresního města Löbau, zemský okres Zhořelec

Externí odkazy